Lasse Oksanen, finski hokejist, * 6. december 1942, Tampere, Finska.

Oksanen je večino svoje kariere igral za domači klub Ilves Tampere. 

Za finsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah in enajstih svetovnih prvenstvih. Za reprezentanco odigral 282 tekem.

Pregled kariere

|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 60/61
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska mladinska liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 61/62
|
| 17
| 3
| 4
| 7
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 62/63
|
| 18
| 5
| 7
| 12
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 63/64
|
| 17
| 13
| 10
| 23
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 64
|
| 8
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 64/65
|
| 18
| 13
| 7
| 20
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 65/66
|
| 19
| 8
| 13
| 21
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 66
|
| 7
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 66/67
|
| 21
| 23
| 14
| 37
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 67/68
|
| 19
| 15
| 11
| 26
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 68
|
| 8
| 5
| 3
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 68/69
|
| 22
| 21
| 15
| 36
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 10
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 69/70
|
| 22
| 32
| 19
| 51
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 10
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 70/71
|
| 32
| 17
| 20
| 37
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 10
| 4
| 2
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 71/72
|
| 26
| 18
| 19
| 37
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 72
|
| 6
| 3
| 0
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 10
| 5
| 3
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 72/73
|
| 36
| 12
| 13
| 25
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 73/74
|
| 36
| 23
| 20
| 43
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 74/75
|
| 30
| 15
| 11
| 26
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 10
| 3
| 5
| 8
| -1
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Gardena
| Italijanska liga
| 75/76
|
|
| 27
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 3
| 0
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Gardena
| Italijanska liga
| 76/77
|
|
| 23
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 3
| 6
| 9
|
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 77/78
|
| 35
| 13
| 16
| 29
|
| 4
|
| 7
| 2
| 4
| 6
|
| 0
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 78/79
|
| 36
| 18
| 10
| 28
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| A&O Asiago
| Italijanska liga
| 79/80
|
|
| 24
| 37
| 61
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 80/81
|
| 35
| 13
| 8
| 21
| +5
| 6
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 81/82
|
| 36
| 5
| 13
| 18
| -9
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KooVee Tampere
| Finska 2. liga
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 605
| bgcolor="#7FFF00" | 381
| bgcolor="#7FFF00" | 293
| bgcolor="#7FFF00" | 674
| bgcolor="#7FFF00" | -5
| bgcolor="#7FFF00" | 190
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" | 0
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje

Finski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Ilves Tampere
Hokejisti HC Gardena
Hokejisti A&O Asiago
Hokejisti KooVee Tampere
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Hokejisti z upokojenimi številkami